

Irodalom 
Szerencsecsillag –  Nicholas Sparks 2008-ban kiadott romantikus regénye

Filmek 
A szerencsecsillag (La buena estrella) – 1997-ben bemutatott spanyol filmdráma 
Szerencsecsillag (The Lucky One) – Sparks regényének 2012-ben bemutatott amerikai filmadaptációja